Chudeřín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Chudeřín (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Okres Most
 Chudeřín (Nové Sedlo), Ortsteil von Nové Sedlo u Žatce, Okres Louny